Le terme Tarier pâtre se réfère à un complexe d'espèces d'oiseaux de la famille des Muscicapidae alors regroupées sous le nom scientifique de Saxicola torquatus (sensu lato).

Morphologie 
Le Tarier pâtre possède une silhouette trapue et ronde, caractéristique et facilement repérable.

Le plumage postnuptial adulte devient plus terne, le noir des mâles est moins soutenu, la couleur orangée de la poitrine est délavée. Le demi collier et les taches alaires blanches sont très réduits chez les deux sexes. 

La femelle a un aspect brun uniforme, nuancée de gris, ce qui peut parfois rendre son plumage insipide en cette saison. 

Les juvéniles présentent un dessus brun noir fortement tacheté de blanchâtre et de roux, les sus caudale sont rousses, le dessous est jaunâtre marqué de noir, le miroir blanc est très restreint chez le mâle, absent chez la femelle. 

Le plumage des oiseaux de premier hiver ressemble à celui de la femelle adulte, sans collier, le croupion chamois étant tacheté de noir. 

Il mesure 13 cm, il pèse 14-17 g, il peut vivre jusqu'à 5 ans et son envergure est de 18-21 cm.

Taxinomie 

À la suite des travaux phylogéniques de Wittmann  (1995) et Zink et al. (2009), le Congrès ornithologique international divise le Tarier pâtre en quatre espèces : 
 Saxicola torquatus, présente en Afrique subsaharienne et en Arabie ;
 Saxicola maurus, présente du Caucase et de la Turquie jusqu'à l'Himalaya et à la Chine ; ;
 Saxicola rubicola, présente en Europe et en Afrique du Nord ;
, présente en Asie de l'Est.

Zink et al. (2009) montrent que Saxicola stejnegeri est l'espèce qui a commencé à se différencier en premier dans ce complexe.

Annexes

Références taxinomiques

Bibliographie 

 Wittmann U., P. Heidrich, M. Wink & E. Gwinner (1995), « Speciation in the Stonechat (Saxicola torquata) inferred from nucleotide sequences of the cytochrome-b gene », J. Zool. Syst. Evol. Res., 33, 116-122.
 Zink R.M., A. Pavlova, S.V. Drovetski & M. Wink (2009), « Taxonomic status and evolutionary history of the Saxicola torquata complex », Mol. Phy. Evol., 5, 769-773.

Liens externes 
Fiche détaillée et photos

Notes et références 

Nom d'oiseau ambigu